Televizija E je crnogorski komercijalni kablovski kanal sa sedištem u Bandićima, u blizini Danilovgrada i Podgorice. Televizija je sa eksperimentalnim emitovanjem počela 13. jula 2022. godine, dok je 12. januara 2023. godine počela sa emitovanjem redovnog programa u punom kapacitetu.

Istorija 
Kablovski kanal TV E osnivala je Lipa Media. Televizija je sa eksperimentalnim emitovanjem počela 13. jula 2022. godine u 13 sati i 13 minuta. Tokom eksperimentalnog emitovanja gledaoci su imali priliku uživati u ljepotama Crne Gore i saznati zanimljive priče iz Crne Gore, ali i svijeta, istovremeno se radilo na scenografijama i emisijama te televizije. Emitovanje redovnog programa u punom kapacitetu započelo je 12. januara 2023. godine u 7 sati sa jutarnjim programom pod nazivom Budilnik. 

Kao vlasnica i izvršna direktorica televizija upisana je Sonja Drobac. Članovi Odbora direktora su Draško Đuranović, Jovanka Babić i advokat Nikola Martinović. Glavni i odgovorni urednik Televizije je Dragan Sjekloća. Program Televizije E može se pratiti na Extra TV na kanalu 13, Mtel na kanalu 15 i Telemahu na kanalu 20.

Program

Emisije

Референце 

Телевизијске станице у Црној Гори
Медији у Подгорици